Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2007 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Alicia Molik in Mara Santangelo sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
{|
|
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (polfinale)
 Cara Black /  Liezel Huber (polfinale)
 Zi Yan /  Jie Zheng (prvi krog)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (tretji krog)
 Yung-Jan Chan /  Chia-Jung Chuang (četrtfinale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Paola Suárez (prvi krog)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugijama (finale)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (četrtfinale)
|
<ol start=9>
 Jelena Lihovceva /  Jelena Vesnina ''(prvi krog)
 Janette Husárová /  Meghann Shaughnessy ''(četrtfinale)
 Shahar Pe'er /  Dinara Safina ''(tretji krog)
 Vania King /  Jelena Kostanić Tošić ''(prvi krog)
 Tathiana Garbin /  Meilen Tu ''(prvi krog)
 -
 Vera Duševina /  Tatiana Perebiynis ''(tretji krog)
 Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko ''(četrtfinale)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo (prvakinji)
|}

Rezultati

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del 

Ženske dvojice
2007